Hellmer ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Hellmer (1880–1961), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Intendant

 Heinz Hellmer, Pseudonym von Monique Falk, deutsche Schlagertexterin
 Joachim Hellmer (1925–1990), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Karl Hellmer (1880–1950), österreichischer Kulturjournalist
 Karl Hellmer (1896–1974), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Helmer